Höfgen – frazione della città tedesca di Grimma
 Höfgen – frazione del comune tedesco di Niederer Fläming